Мелвин Шварц (; 2 ноября 1932, Нью-Йорк, США — 28 августа 2006, Туин-Фолс, Айдахо, США) — американский физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике (1988) за открытие и исследование мюонных нейтрино и антинейтрино, открыл существование сигма-ноль-гиперона и пиония.

Член Национальной академии наук США (1975).

Биография 
Родился в Нью-Йорке в еврейской семье. В двенадцать лет поступил в физико-математическую школу с научным уклоном в Бронксе, давшую миру четырёх Нобелевских лауреатов. По окончании школы поступил (1949) в Колумбийский университет на физический факультет, возглавляемый в то время легендарным профессором Исидором Раби, будущим лауреатом Нобелевской премии, воспитавшем шесть Нобелевских лауреатов за 13 лет. В 1958 Мелвин Шварц становится ассистентом профессора, в 1963 — профессором. Совместно с выдающимися учёными Леоном Ледерманом и Джеком Стейнбергером разработал и осуществил на протонном синхротроне AGS в Брукхейвенской национальной лаборатории уникальный физический эксперимент, в ходе которого мюонные нейтрино впервые были получены не в космических лучах, а в лаборатории, что позволило исследовать их, и сделать однозначный вывод о существовании нового типа нейтрино, отличного от электронного нейтрино.

Мелвину Шварцу принадлежит открытие сигма-ноль-гиперона и пиония, а также экспериментальное доказательство несохранения четности в распаде гиперонов.

В 1988 Шварц, совместно с Леоном Ледерманом и Джеком Стейнбергером, был удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Мелвин Шварц умер 28 августа 2006 года.

Примечания

Литература 
 Лауреаты Нобелевской премии, энциклопедия, т. 1-2, Москва, Прогресс, 1992
 
 Всемирный биографический энциклопедический словарь, Москва, БРЭ, 1998

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 
 М. Шварц. «Первый эксперимент с нейтрино высоких энергий». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 160, выпуск 10, октябрь 1990

Физики США
Физики по алфавиту
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Высшей школы естественных наук Бронкса
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Умершие от гепатита